Ел Јесо има више значења:

 Ел Јесо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Јесо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Јесо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику